DENO steht für:
 Deutsche Notizschrift Abkürzung

Deno ist der Name für:
 Deno (Software), ein Programm (eine Laufzeitumgebung für die Programmiersprachen JavaScript und TypeScript)
 Deno (Sprache), eine Sprache, die in Nigeria gesprochen wird (ISO-Kürzel dbb)

Folgende Personen heißen Deno:
 Deno (Sänger), eigentlich Deno Michael Mebrahitu (geboren 2002), englischer Sänger und Schauspieler
 Deno Andrews (geboren 1971), US-amerikanischer Billardspieler
 Dave Deno (geboren 1956 oder 1957), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Lottie Deno (1844–1934), US-amerikanische Pokerspielerin